Кало́джеро Лоре́нцо «Чезз» Палминте́ри (; ) — американский , режиссёр и писатель, номинированный на кинопремию «Оскар». Известен по ролям в фильмах «Подозрительные лица», «Бронксская повесть» (снят по автобиографии Палминтери) и «Скала Малхолланд».

Биография 
Родился в Бронксе (Нью-Йорк). В 1980-е начал играть в театрах Нью-Йорка. Первая роль в кино — грабитель в фильме «Home Free All» (1984 год). В 1985 году переехал в Лос-Анджелес для съемок в телесериалах «Блюз Хилл-стрит», «Даллас». Параллельно работе актером писал пьесу «Бронксская повесть». За роль мафиози в комедии «Пули над Бродвеем» номинирован на Оскар за роль второго плана и получил премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 Оскар за роль второго плана
 Премия «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана (1995)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Средней школы имени Теодора Рузвельта (Нью-Йорк)
Выпускники Актёрской студии